Hakoah (; „die Kraft“) ist der Name mehrerer jüdischer Sportvereine:

 SC Hakoah Berlin
 Hakoah Czernowitz
 TuS Hakoah Essen
 SC Hakoah Graz
 Hakoah Hallein
 Hakoah Memmingen
 New York Hakoah
 Hakoah Tel Aviv
 SC Hakoah Wien
 Hakoah Bedzin
 KS Hakoah Bielsko